Сборная Испании по футболу до 21 года (), также известная как молодёжная сборная Испании по футболу, находящаяся под контролем Королевской испанской футбольной федерации. Команда имеет право выступать на чемпионате Европы среди молодёжных команд, который проводится каждые два года.

История 
После того, как УЕФА пересмотрела систему проведения молодёжных и юношеских соревнований в 1976 году, была сформирована молодёжная сборная Испании. За время существования сборная добилась очень хороших показателей. Дважды побеждала на молодёжном чемпионате Европы и ещё дважды играла в финале. Только молодёжная сборная Италии имеет в своём активе больше побед.

Согласно международным правилам, игрок молодёжной сборной должен быть не старше 21 года на момент начала двухлетнего отборочного цикла к чемпионату Европы, хотя до 1976 года эти соревнования проводились для игроков не старше 23 лет. Именно по этой причине сборная Испании до 23 лет практически ничем не запомнилась, сыграв всего три матча в своей истории. Первой игрой стал «Вызов Чемпиона». Испания была выбрана случайным образом, в качестве соперника, в матче за титул против действующих чемпионов Европы — сборной Югославии. Но югославы без труда обыграли испанцев со счётом 3:0. Следующие два матча были в отборочной группе к чемпионату Европы 1972 года, состоящей из двух команд, где второй командой была сборная Советского Союза. Проиграв дома (1:2) и сыграв в гостях вничью (1:1) Испания не прошла квалификационный турнир. Сборная Испании до 23 лет пропустила два следующих отборочных цикла, но, начиная с 1976 года, постоянно участвует в соревнованиях до 21 года.

Испанская система подготовки молодых футболистов имела тотальное превосходство над всеми остальными в 2010 году. Этому свидетельствует триумф испанских сборных на чемпионате мира до 17 лет, Кубке мира до 20 лет и, конечно же, на чемпионате мира в ЮАР. Причём 20 футболистов из 23 побеждали на чемпионате Европы в 2008 году, большинство из которых выигрывали различные титулы на уровне юношеских и молодёжных сборных.

Достижения

Чемпионат Европы (до 21 года) 

*Ничьи включают в себя матчи плей-офф, в которых исход решался в серии послематчевых пенальти.
**Соревнование ещё не завершено.

 Золотой цвет фона означает победу в турнире. Серебряный цвет фона означает второе место. Бронзовый цвет фона означает третье место.
 Красный цвет рамки означает, что турнир проводился в Испании

Индивидуальные награды 
Лучшему игроку команды победительницы молодёжного чемпионата Европы вручается отдельная награда.

Игроки

Рекордсмены по количеству сыгранных матчей

Бомбардиры 

Примечания: В графе Клуб(ы) указаны футбольные клубы, за которые выступал игрок в период его выступлений за сборную до 21 года.

Состав 
Следующие 23 игрока были вызваны в сборную для участия в матчах против сборных Швейцарии (24 марта 2023) и Франции (28 марта 2023):

Примечания

Ссылки 

 Страница на официальном сайте УЕФА
 Страница на сайте Transfermarkt.de

Сборная Испании по футболу
Футбол в Испании
Испания